Молла-Елі — назва села Дібрівське Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Молла-Елі — назва села Піни Нижньогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Молла-Елі — назва села Комишинка Сімферопольського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року